Митрополи́т Фруме́нтий (, в миру Агапито́с На́сиос, ; 1916, Каир — 18 марта 1981, Найроби, Кения) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Иринопольский, ипертим и экзарх Восточной Африки.

Биография 
Окончил богословский факультет Афинского университета.

В 1934 году рукоположён в сан диакона, в 1948 году — в сан пресвитера.

В 1951 году назначен временным военным священником при греческой жандармерии. С 1954 года — постоянный священник в звании капитана, ушёл в отставку в 1967 году в звании подполковника

13 декабря 1970 года хиротонисан в титулярного епископа Никопольского.

30 ноября 1972 года избран митрополитом Иринопольским, ипертимом и экзархом Восточной Африки.

Скончался 18 марта 1981 года в Найроби.

Примечания 

Епископы Александрийской православной церкви
Выпускники богословского института Афинского университета